«Isla (de) San Martín» puede referirse a:

 isla San Martín (Saint-Martin/Sint Maarten), isla ubicada en el mar Caribe;
 isla San Martín, nombre con el que se conoce a la isla Don Martín, cerca de Lima, en el Perú;
 isla San Martín, isla fluvial ubicada en medio de las cataratas del Iguazú, en la Argentina;
 isla San Martín, en el sur de Bangladés;
 isla San Martín, en el estado de Baja California, México.